FIFA Superstars é um jogo eletrônlico de futebol lançado em maio de 2010, desenvolvido pela Pllagoyfish e também pela Electronic Arts.

Jogos da série FIFA
Jogos eletrônicos de 2010
Jogos para iOS
Jogos eletrônicos da Electronic Arts
Jogos do Facebook